Сегунда 2004/2005 () — 74-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 29 августа 2004 года и закончился 19 июня 2005 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

2004/2005
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2004 году
Спорт в Испании в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005